Az Allsvenskan 1961-es szezonja volt a bajnokság harminchetedik kiírása. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a győztes az IF Elfsborg lett. Ez volt a klub negyedik bajnoki címe.

Végeredmény

Források
 RSSSF

Fordítás
 

Allsvenskan szezonok
Svedlabdarugobajnoksag